Baník Most bezeichnet folgende Vereine der tschechischen Stadt Most:

 FK Baník Most, Fußballklub
 DHK Baník Most, Handballklub
 HC Baník Most, Eishockeyklub, siehe HC Most